Národní revoluční strana může být:

 Národní revoluční strana (Mexiko)
 Národní revoluční strana (Maďarsko)